Ашпан — село в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Локшинского сельсовета.

До 1995 года являлось административным центром Ашпанского сельсовета.

География 
Село расположено в 35 км к западу от районного центра Ужур.

История 
Основано в 1924 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ашпан на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района